Catherine Thomas put désigner

 Catalina Tomas (1533 - 1574), sainte catholique espagnole ;
 Catherine Thomas (1963 - ), femme politique galloise.